Terme mèdic:

 Eufòria

Programes de televisió:
 Eufòria (programa de televisió), programa musical
 Eufòria 1, primera temporada del programa musical
 Eufòria 2, segona temporada del programa musical
 Eufòria Dance, programa de ball